FRS est un sigle qui peut désigner :
 Force républicaine de sécurité, de Madagascar sous la présidence de Philibert Tsiranana ;
 Forum des républicains sociaux ;
 Fondation pour la recherche stratégique ;
 Fellow of the Royal Society, l'équivalent britannique de Membre de l'Académie des sciences ;
 Fisheries Research Services, une agence gouvernementale écossaise ;
 Front révolutionnaire syrien, un groupe armé rebelle lors de la guerre civile syrienne ;
 , un service de communication radio utilisé aux États-Unis d'Amérique dans la bande UHF.

FRS est une abréviation qui peut désigner :
 Fragment Separator, un spectromètre de masse au sein du laboratoire de physique GSI,